Birkhan ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Birkhan (* 1938), österreichischer germanistischer Mediävist und Keltologe
 Ines Birkhan (* 1974), österreichische Autorin
 Ingvild Birkhan (* 1940), österreichische Philosophin und Frauenforscherin

Siehe auch:
 Birkhahn
 Birghan